Giuseppe venduto dai fratelli – dipinto a olio su tavola del Bacchiacca databile al 1515-1516 circa
 Giuseppe venduto dai fratelli – tarsia lignea di Lorenzo Lotto e Giovan Francesco Capoferri del 1524
 Giuseppe venduto dai fratelli – film del 1962 diretto da Irving Rapper e Luciano Ricci